Па́рла Шено́л (; ) — турецкая .

Биография и карьера 
Парла Шенол родилась 7 мая 1956 года в Стамбуле (Турция) в семье музыканта Армаана Шенола и его жены Айлы Шенол. У неё есть брат — музыкант Арда Шенол. Она начала получать среднее образование в начальной школе Намыка Кемаля, а затем продолжила обучение в итальянской средней школе для девочек и колледже Сайта. Окончила Босфорский университет (Факультет психологии). 

Шенол начала сниматься в кино в возрасте пяти лет и сыграла более чем в 50-ти фильмах и телесериалах. Играла в пьесах, занималась озвучиванием. Владеет итальянским, английским и французским языками. Восемь лет работала гидом на трёх языках. В 1983 году получила значок «Профессиональный туристический гид».

В 1984 году Шенол вышла замуж за Назара Басмаджыгила. У супругов есть сын — Араш Басмаджыгил (род. в 1992 году).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Турции
Выпускники итальянского лицея в Стамбуле